Arrowhead Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Lake (Dolores County, Colorado)
 Arrowhead Lake (Larimer County, Colorado)
 Arrowhead Lake (Mineral County, Colorado)
 Arrowhead Lake (Custer County, Idaho)
 Arrowhead Lake (Elmore County, Idaho)
 Arrowhead Lake (Piatt County, Illinois)
 Arrowhead Lake (Williamson County, Illinois)
 Arrowhead Lake (Indiana)
 Arrowhead Lake (Graveyard Peak, Fresno County, Kalifornien)
 Arrowhead Lake (Mount Clarence King, Fresno County, Kalifornien)
 Arrowhead Lake (Mono County, Kalifornien)
 Arrowhead Lake (Oakland County, Michigan)
 Arrowhead Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Arrowhead Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Arrowhead Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Arrowhead Lake (Itasca County, Minnesota)
 Arrowhead Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Arrowhead Lake (Carbon County, Montana)
 Arrowhead Lake (Sanders County, Montana)
 Arrowhead Lake (New Jersey)
 Arrowhead Lake (Durham County, North Carolina)
 Arrowhead Lake (Orange County, North Carolina)
 Arrowhead Lake (Transylvania County, North Carolina)
 Arrowhead Lake (Oregon)
 Arrowhead Lake (See, Pennsylvania)
 Arrowhead Lake (Virginia)
 Arrowhead Lake (Washington)
 Arrowhead Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Arrowhead Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Arrowhead Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Arrowhead Lake (Albany County, Wyoming)
 Arrowhead Lake (Sublette County, Wyoming)

Arrowhead Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arrowhead Lake (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Lake Arrowhead